Västra Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Kroktjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,2 ha)
Västra Kroktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (6,61 ha)
Västra Kroktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (25,6 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn